Treadgold est un nom de famille d'origine anglaise notamment porté par :

ordre alphabétique
 Mary Treadgold (1910-2005), femme de lettres britannique.
 Warren Treadgold (né en 1949), historien américain.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme anglais